Стрёмбергссон () — шведская фамилия
  (род. 1975) — шведский футбольный судья.
 Стрёмбергссон, Мартин (род. 1977) — шведский футбольный судья.